Надозерье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Надозерье — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Надозерье — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Надозерье — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Надозерье — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Надозерье — деревня в городском поселении «Гдов» Гдовского района Псковской области.
 Надозерье — деревня в Первомайской волости Гдовского района Псковской области.
 Надозерье — деревня в Полновской волости Гдовского района Псковской области.